Bujor se poate referi la:

  (nume științific: Paeonia), gen de plante
 Bujor românesc, specie de plante
 Bujor de câmp, specie de plante
 Bujor de grădină, specie de plante

Toponime 
 Localități din România:
 :
 Bujor (Kendeffytanya, Bossor), Mureș
 Bujor-Hodaie (Bozsortanya (Bozsor-Tanya)), Mureș
 Bujoru (Sztregonya), Hunedoara
 :
 Bujor, Dolj
 Bujoreni, Argeș
 Bujoreni, Vâlcea, reședința comunei cu același nume
 :
 Bujoreanca, Dâmbovița
 Bujoreni, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Bujoru, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Bujoru (Călmățuiu), Teleorman
 :
 Bujoreni (mănăstire), Vaslui
 Localități din Republica Moldova:
 Bujor, Hîncești

Nume de familie 
 Personalități
 Bujor, haiduc moldovean
 Ala Bujor, filolog din Republica Moldova
 Leonid Bujor, politician din Republica Moldova

Toponime românești
Nume de familie românești